Rafael Ramírez puede referirse a:

 Rafael Ramírez Carreño (1963-), ingeniero y político venezolano;
 Rafael Ramírez Castañeda (1885-1959), educador mexicano;
 Rafael Ramírez de Arellano (1854-1921), escritor e historiador español;
 Rafael Ramírez Domínguez (1965-), árbitro de fútbol español;
 Rafael Ramírez Heredia (1942-), periodista y escritor mexicano;
 Rafael Ramírez Hidalgo (1805-1875), juez costarricense;
 Rafael Ramírez (1958-), beisbolista dominicano.
Rafael Ramírez (1963-), político y diplomático venezolano.
 Rafael Ramírez V. (1994-), CEO de RV.
 Rafael Ramírez actor español.